Англо-русская конвенция 1907 года или Англо-русское соглашение 1907 года — международный договор, подписанный в Санкт-Петербурге а российским министром иностранных дел А. П. Извольским и британским послом Артуром Николсоном, который разграничивал сферы влияния Российской империи и Британской империи в Средней Азии. Положил конец «Большой игре» в Азии и завершил складывание тройственной Антанты.

Согласно соглашению Россия признавала протекторат Великобритании над Афганистаном и соглашалась не входить в прямые сношения с афганским эмиром.

Обе стороны признали суверенитет Китая над Тибетом и отказались от попыток установления контроля над ним, хотя Тибет не приносил вассальной присяги цинскому императору и отвергал сюзеренитет Китая. Власти Тибета отвергли эту конвенцию. Позиция современной КНР заключается в признании конвенции нелегитимной в связи с неучастием китайской стороны в её принятии, а также подменой суверенитета Китая над Тибетом на сюзеренитет.

Персия делилась на три сферы влияния: русскую на севере (её южной границей являлась линия Касре-Ширин — Исфахан — Йезд — Зульфегар), английскую на юге (к юго-востоку от линии Бендер-Аббас — Керман — Бирдженд — Гезик) и нейтральную в центре страны.

Примечания

Ссылки 
 Текст соглашения о Персии
 Текст соглашения о Тибете
 Д. М. Демурин. Русско-британское противостояние в Персии

Международные договоры Великобритании
Международные договоры Российской империи
Международные договоры XX века
Российско-британские отношения
1900-е годы в Иране
XX век в Афганистане
1907 год в праве
1907 год в Санкт-Петербурге
Договоры по алфавиту
Ирано-российские отношения
Британско-иранские отношения
Большая игра